La Tour o casa de La Tor d'Alvèrnia, família noble francesa originària de La Tor, avui dia extingida, vinculada als comtats d'Alvèrnia i Boulogne     
 La Tour (Alta Savoia), municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Tour-d'Auvergne, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Tour d'Auvergne, senyoria d'Alvèrnia, origen de la família de La Tour que després fou La Tour d'Auvergne
 La Tour-en-Jarez, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Tour-du-Meix, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 La Tour-de-Peilz, ciutat i comuna suïssa, del cantó de Vaud, situada al districte de Vevey, cercle de La Tour-de-Peilz 
 La Tour-du-Pin, municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Tour-Saint-Gelin, municipi al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 La Tour-de-Sçay, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Autigny-la-Tour, municipi al departament dels Vosges (regió del Gran Est, França)
 Cantó de la Tour-du-Pin, cantó del al districte de Grenoble (departament de la Isèra, regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Cercy-la-Tour, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Coulommiers-la-Tour, municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Districte de La Tour-du-Pin, districtes al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Mars-la-Tour, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Ménil-la-Tour, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Ribécourt-la-Tour, municipi al departament del Nord (regió dels Alts de França, França)
 Suilly-la-Tour, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Yvignac-la-Tour, municipi al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França)